Bursa fabricii er en kirtel i ikke kønsmodne fugles kloak (nær gatåbningen), og er en del af fuglens immunforsvar.

Fugle